Een verkeersweg:
 N858 (België)
 N858 (Nederland), zie Provinciale weg 858